Lorenz Schindelholz (1966 - ?, Herbetswil), bobeur suisse ;
 Nicolas Schindelholz (1988-2022), footballeur suisse ;
 Jean-Claude Schindelholz (1940 - ?), footballeur suisse.